Amerikai Egyesült Államok
Booneville (Arkansas)
Booneville (Iowa)
Booneville (Kentucky)
Booneville (Mississippi)
Booneville (Missouri)
Booneville (New York)
Booneville (Tennessee)